Мадале́на (, , «Магдалина») — португальська власна назва. Інший варіант — Магдале́на ().

Топоніми

Мадалена (Бразилія)

Мадалена (Азори)
 Мадалена (Лісабон) — парафія.